

Tablice

NS Sisak 

Nakon odustajanja prvaka NK Posavina Prelošćica i drugoplasiranog NK Gvozd, u 2. ŽNL Sisačko-moslavačku se plasirao trećeplasirani NK Sunjski Sunja.

NS Kutina (Moslavačka liga)

NS Novska

Izvori 

 Glasilo Nogometnog Saveza Sisačko-moslavačke županije, #15/2010. 

2009-10
sisačko-moslavčka-3